Cerro Penitentes puede referir a:
montañas de Argentina
 Cerro Penitentes (Mendoza);
 Cerro Penitentes (Santa Cruz).
cerros de Chile
 Cerro Penitente (Magallanes), origen del río Penitente, tributario de la cuenca del río Gallegos.